Rue Sadi-Carnot à Bagnolet.
 Rue Sadi-Carnot à Drancy.
 Rue Sadi-Carnot à Nanterre.
 Rue Sadi-Carnot à Vanves.

Nommé en hommage à Sadi Carnot